Il singolare  dello  Stockholm Open 2015 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2015.

Il detentore del titolo era Tomáš Berdych ed è riuscito a difenderlo superando in finale da Jack Sock per 7–61, 6–2.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie ricevono un bye per il secondo turno. 

  Tomáš Berdych (campione)
  Richard Gasquet (semifinale)
  Gilles Simon (quarti di finale)
  Bernard Tomić (secondo turno)

  Grigor Dimitrov (quarti di finale)
  Jérémy Chardy (quarti di finale)
  Jack Sock (finale)
  Gilles Müller (quarti di finale)

Qualificati 

  Filip Krajinović (primo turno)
  Maximilian Marterer (primo turno)

  Ante Pavić (primo turno)
  Miša Zverev (primo turno)

Lucky loser 

  Nicolás Almagro (secondo turno)

Wildcard 

  Tomáš Berdych (campione)
  Jarkko Nieminen (primo turno)

  Mikael Ymer (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Stockholm Open 2015
ATP World Tour 2015